Brafferton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Brafferton, North Yorkshire, ort i England, 
 Brafferton and Helperby, civil parish i North Yorkshire
 Brafferton, Durham, ort i England,